Lynd steht für:
 Lynd (Minnesota), Stadt in Minnesota

Lynd ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Lynd (* 1937), schwedische Schauspielerin und Model

 Robert Staughton Lynd (1892–1970), US-amerikanischer Soziologe
 Staughton Lynd (1929–2022), US-amerikanischer Aktivist und Anwalt
 Robert Wilson Lynd (1897–1949), irischer Schriftsteller
 Staughton Lynd (1929–2022), US-amerikanischer Aktivist
 Sylvia Lynd (1888–1952), US-amerikanische Dichterin

Siehe auch:
 Lind